

Sigle 
ABU peut désigner :
 Association des bibliophiles universels, un projet de bibliothèque numérique d’œuvres de langues française du domaine public ;
 Asia-Pacific Broadcasting Union (en français, Union de radio-télévision Asie-Pacifique) ;
 African Boxing Union (en français, Union africaine de boxe).

Code 
ABU peut désigner :
 .

Toponyme 

 Abu, une montagne et une localité du sud du Rajasthan ;
 Abu, un district du Japon ;
 Abu, une ville du Japon dans le district d'Abu.

Patronyme 

 Mohammed Abu (1991-), footballeur ghanéen.

Personnage de fiction 
 Abu, le petit singe dans le film Aladdin.

Code IATA des aéroports